

Persone
 Saeko Shimazu – attrice e doppiatrice giapponese
 Shimazu Hisayasu – samurai giapponese
 Shimazu Iehisa – generale giapponese
 Shimazu Katsuhisa – daimyō giapponese
 Shimazu Sanehisa – samurai giapponese
 Shimazu Tadamasa – daimyō giapponese 
 Shimazu Tadaharu – daimyō giapponese
 Shimazu Tadahisa – daimyō giapponese
 Shimazu Tadatsune – daimyō giapponese
 Shimazu Tadataka – daimyō giapponese
 Shimazu Tadayoshi – daimyō giapponese
 Shimazu Takahisa – daimyō giapponese
 Shimazu Toyohisa – samurai giapponese
 Shimazu Toshihisa – samurai giapponese
 Shimazu Yoshihiro – daimyō giapponese
 Shimazu Yoshihisa – daimyō giapponese
 Shimazu Yoshitora – samurai giapponese
 Takako Shimazu – figlia dell'imperatore del Giappone Hirohito

Altro
 Clan Shimazu – clan giapponese